Imię i nazwisko Jan de Vries nosili lub noszą m.in.:
 Jan de Vries (1890-1964) – holenderski znawca języków i mitologii germańskiej
 Jan de Vries (1896-1939) – holenderski lekkoatleta i piłkarz
 Jan de Vries (ur. 1943) – amerykański historyk ekonomii
 Jan de Vries (ur. 1944) – holenderski motocyklista
 Jan de Vries – holenderski łyżwiarz szybki
 Jan de Vries – holenderski działacz sportowy, były prezydent Światowej Federacji Pływackiej